Трой А́лан Пе́ркинс (; родился 29 июля 1981 года в Спрингфилде, Огайо, США) — американский футболист, выступавший на позиции вратаря. Известен по выступлениям за клубы «Монреаль Импакт», «Портленд Тимберс», «Ди Си Юнайтед» и сборную США.

Клубная карьера

Карьера в университетских командах 
Перкинс является выпускником средней школы Томаса Уортингтона, одноименного города. После окончания учебного заведения поступил в Южно-Флоридский университет, где начал выступать за университетский футбольный клуб «Саут Флорида Буллз». С новой командой Трой занимает третье место в Университетской футбольной лиге в 2001 году, а в 2002 выигрывает серебряные медали. На старших курсах его приглашают в команду Университета Эвансвилла, куда он и переходит в 2003 году. В 19 матчах за «асов» Перкинс пропустил 21 гол. Также он выступал за любительскую команду «Кейп-Код Крусейдерс» в 2002 и 2003 годах.

«Ди Си Юнайтед» 
После окончания сезона 2003 года, Трой остался без контракта. В 2004 году в его услугах заинтересовалась команда MLS «Ди Си Юнайтед». Голкипер подписал с «Юнайтед» контракт и сразу же был отдан в аренду в «Нортерн Верджиния Ройалс». Вратари «орлов» Ник Римандо и Даг Уоррен потеряли доверие тренера и после возвращения из аренды, шанс был предоставлен Перкинсу. Трой оправдал доверие, в первом сезоне он провел за клуб 16 матчей, пропуская в среднем 1,6 гола за игру. Несмотря на уверенную игру Перкинса, команда выступала не важно и в конце сезона Троя сменил в воротах Ник Римандо.

В начале 2005 года Перкинс для поддержания формы тренировался с командами английской Премьер-лиги, «Болтоном» и «Эвертоном».

В сезоне 2006 года, Перкинс был основным вратарем «Ди Си Юнайтед» и принял участие в тридцати двух матчах. В том же сезоне его признают Лучшим Вратарем года в MLS и Трой принимает участие в «матче всех звёзд» против лондонского «Челси».

«Волеренга» 

20 декабря 2007 года Перкинс подписывает 5-летний контракт с норвежской «Волеренгой» и становится первым американцем, подписавшим контракт с норвежским клубом. Трой принимает такое решение из-за того, что «Ди Си Юнайтед» подписывают нового вратаря Зака Уэллса. За полтора года в Норвегии Перкинс принимает участие в 53 матчах Типпелиги и становится настоящим любимцем местных болельщиков. В составе «Волеренги» Трой становится обладателем Кубка Норвегии.

Возвращение в «Ди Си Юнайтед» 
13 января 2010 года, в результате перераспределения денежных средств от обмена полузащитника «Филадельфия Юнион» Фреда на драфте, у «Ди Си Юнайтед» появилась возможность вернуть Перкинса. Несколько французских клубов и голландский «Фейеноорд» проявляли интерес к Трою, но до конкретных действий дело не дошло и вратарь вернулся в столичную команду. На этот раз Перкинс пришёл в ранге основного голкипера и принял участие во всех 22 матчах сезона.

«Портленд Тимберс» 
17 декабря 2010 года Перкинс был обменен в новообразованный «Портленд Тимберс» на Стива Кронина. Несмотря на то, что Трой пришёл в команду в качестве основного вратаря, он пропускает первые шесть матчей чемпионата из-за травмы полученной на тренировке. Свой дебютный матч Перкинс провёл 24 апреля 2011 года против «Лос-Анджелес Гэлакси». 28 ноября того же года Трой подписывает новый контракт с командой.

«Монреаль Импакт» 
Сезон 2012 Трой начал в «Тимберс», однако 7 августа 2012 Перкинс обменен в «Монреаль Импакт» на ямайского ветерана Донована Рикеттса. 13 августа 2012 года Трой дебютировал за новый клуб в матче против «Нью-Ингланд Революшн». В 2013 и 2014 годах Трой дважды помог «Монреалю» выиграть первенство Канады.

«Сиэтл Саундерс» 
13 января 2015 года на драфте возвращения Перкинс, оставшийся без контракта, был выбран клубом «Сиэтл Саундерс». 11 января 2016 года Перкинс объявил о завершении карьеры и вхождении в тренерский штаб академии клуба в качестве тренера вратарей.

Международная карьера 
21 января 2009 года Перкинс дебютировал за сборную США в матче против сборной Швеции. В 2009 году в составе национальной команды Трой завоевал серебряные медали Золотого Кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных сборной Панамы, Мексики, Гренады и дважды Гондураса.

Матчи за сборную

Достижения 
Командные

 «Ди Си Юнайтед»
  MLS Supporters' Shield — 2007

 «Волеренга»
 Обладатель Кубка Норвегии — 2007

 «Монреаль Импакт»
  Первенство Канады по футболу — 2013
  Первенство Канады по футболу — 2014

Международные

 США
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2009

Индивидуальные

 Вратарь года в MLS — 2006

Личная жизнь 
Будучи резервным вратарем «Ди Си Юнайтед», Перкинс работал в магазине спортивных товаров, а в 2006 году он устроился менеджером по ипотечному кредитованию. По словам вратаря таким образом он создает для себя безопасное будущее после окончания футбольной карьеры.

В одном из интервью Трой назвал причины, по которым он покинул «Волеренгу» и не пожелал остаться в Европе. Основная причина это невозможность супруги вратаря приспособиться к жизни в Норвегии.

В январе 2017 года Перкинс был принят на службу в полицию в качестве офицера департамента полиции Кенневика.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Нортерн Верджиния Ройалс»
Игроки ФК «Волеренга»
Игроки ФК «Портленд Тимберс»
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»
Игроки ФК «Такома Дифайенс»
Выпускники Университета Эвансвилла